Guadix puede referirse a:

Lugares

En España 
 Guadix, municipio de la provincia de Granada.
 Guadix, comarca de la provincia de Granada.
 Guadix, partido judicial de la provincia de Granada.
 Alcudia de Guadix, localidad del municipio de Valle del Zalabí, en la provincia de Granada.
 Beas de Guadix, municipio de la provincia de Granada.
 Cogollos de Guadix, municipio de la provincia de Granada.
 Dehesas de Guadix, municipio de la provincia de Granada.
 Estación de Guadix, localidad del municipio de Guadix, en la provincia de Granada.
 Hoya de Guadix, llanura de la provincia de Granada.

Personalidades 
 Mahomed Guadix (¿?-1392), Rey de Granada.

Otros 
 Diócesis de Guadix, sede episcopal española dependiente de la Archidiócesis de Granada.
 Alcazaba de Guadix, castillo español situado en la provincia de Granada.
 Estación de Guadix, estación ferroviaria española situada en la provincia de Granada.
 Guadix CF, equipo español de fútbol.